

Каракогинський сільський округ — адміністративна одиниця, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область
 Каракогинський сільський округ — адміністративна одиниця, Мендикаринський район, Костанайська область